Zkratka EDM může znamenat:

 Elektrický dipólový moment
 Electric Discharge Machining – Elektrojiskrové obrábění
 Electronic Dance Music – Elektronická taneční hudba
 Electronic Document Management – Správa dokumentů

Zkratky